Любашенко () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Любашенко, Евдокия Ивановна (род. 1923) — Герой Социалистического Труда.
 Любашенко, Олаф (род. 1968) — польский кинорежиссёр, актёр театра и кино, продюсер, телеведущий.
 Любашенко, Сергей Яковлевич (1908—1981) — советский ветеринар.